Pays de l'Adour peut faire référence à :

Enseignement 
 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), une université française dont les campus sont à Pau (campus principal), Bayonne, Anglet, Tarbes et Mont-de-Marsan.

Géographie 
 Pays de l'Adour, territoires traversés par le fleuve Adour et ses affluents, des Pyrénées occidentales (frontière franco-espagnole) au golfe de Gascogne (océan Atlantique). 
 Pays de l'Adour landais, un groupe de pays gascons des Landes.

Pays (Aménagement du territoire) 
 Pays du Val d'Adour, un pays situé en régions Occitanie (au sud du département Gers) et Nouvelle-Aquitaine (au nord-est des Pyrénées-Atlantiques).
 Pays Adour Chalosse Tursan relié au pôle territorial de même nom, regroupe 151 communes de communautés de communes dans les départements Landes (principalement) et Gers des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (région administrative).

Presse 
 Éclair-Pyrénées Pays de l'Adour est le nom (entre 1998 et 2002) du journal quotidien actuel L'Éclair des Pyrénées.

Economie 
 Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour, une Caisse d'Epargne régionale en France, qui a fusionné en 2008 avec les Caisses Aquitaine-Nord et Poitou-Charentes pour former la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

Voir aussi